Дорский:

 Дорский, Иосиф Львович (1911—1964) — советский театральный деятель и драматург.
 Дорский, Семён Львович (род. 1920) — советский переводчик.